OTZ steht für:
 Ostthüringer Zeitung, regionale Tageszeitung mit Sitz in Gera

otz steht für:
 Ixtenco Otomi (ISO-639-3-Code), eine der Otomí-Sprachen in Mexiko

OTZ